Название вертикальной черты (|) в компьютерном сленге.
 Также, запускаемый при помощи такой команды конвейер (UNIX).
 Пайп (батт) — старинная английская мера объёма для измерения количества вина, равна 1/2 тана или 3 феркинам (пуансонам) и 4 хогсхедам.
 Пайп () — программный компонент, используемый в архитектуре ГИС GeoMedia.
  — невключённая община в штате Висконсин (США).
  (род. 1965) — британский политик, мэр лондонского боро Хакни (2002—2016).
  (род. 1978) — вест-индский крикетчик, игрок Кубка KFC в составе сборной Подветренных островов (2005—2007).